Насле́дство — наследие чего либо, явления в жизни людей, переходящие и воспринимаемые людьми от их предшественников. 
 Наследство — наследование в область прав.

Фильм 
 «Наследство» () — американский триллер 1978 года, также известен под названием «Психованные».
 «Наследство» — советский фильм Георгия Натансона 1984 года.
 «Наследство» () — американский триллер 1998 года.
 «Наследство» () — бразильская комедия 2001 года.
 «Наследство» () — датский фильм 2003 года.
 «Наследство» () — французский фильм 2006 года.

Телесериал 
 «Наследство» — российский телесериал 2008 года.

См. также 
 Война за австрийское наследство
 Война за баварское наследство
 Война за испанское наследство
 Наследие